Историята на феминизма е история на феминистките движения. Повечето феминистки историци твърдят, че всички движения, които работят за отхвърлянето на неравенството между половете и за получаването на правата на жените трябва да се мислят като феминистки движения, дори и когато те не са (или не) да прилагат понятието феминизъм/феминистки за самите себе си.

Източници 

 
Избирателно право на жените
феминизъм